Hysen Zmijani – ex calciatore albanese
 Luan Zmijani – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese